Paulino hace referencia a:
 San Paulino de Nola
 San Paulino de Tréveris
 San Paulino de Aquilea
 Paulino Alcántara, futbolista español.
 Paulino Masip, escritor y guionista cinematográfico español.
 Paulino Savirón Caravantes, rector de la Universidad de Zaragoza.
 Orden de los Paulinos, que basa su regla en la vida de San Pablo Ermitaño.